Medvédev (en ruso: Медведев) o Medvédeva (femenino: Медведева) es un apellido ruso proveniente de la palabra медведь (medved, oso). Puede referirse a varias personas:
 Dmitri Medvédev, un político ruso, actual primer ministro de ese país.
 Andriy Medvédev, un jugador profesional de tenis ucraniano.
 Daniil Medvédev, un jugador profesional de tenis ruso.
 Yákov Medvédev, un botánico ruso.